Klausing ist der Name von

 Christian Klausing (1687–1764), deutscher Orgelbauer
 Anton Ernst Klausing (1729–1803), deutscher Archäologe, Philologe und Sprachlehrer. 
 Friedrich Klausing (1887–1944), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Friedrich Karl Klausing (1920–1944), deutscher Widerstandskämpfer des 20. Juli
 Heinrich Klausing (1675–1745), deutscher lutherischer Theologe, Mathematiker, Astronom und Polyhistor
 Hinrich Klausing (1642/43–1720), deutscher Orgelbauer
 Johann Berenhard Klausing (vor 1683–1762), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Clausing